El término stone (‘piedra’ en inglés) puede hacer referencia a:

 Stone (unidad de masa), unidad de masa del sistema imperial.

Asimismo, en música y entretenimiento, puede referirse a:

 Stone (banda), banda finlandesa de thrash metal.
 «Stone»  (canción de Alice In Chains), canción de Alice in Chains, lanzada como sencillo de su álbum The Devil Put Dinosaurs Here en 2013.
 «Stone» (canción de Los Texao), canción de la banda Los Texao (#2 del puesto Billboard de Estados Unidos).
 Stone (película de 1974), película de acción australiana, coescrita, producida, dirigida y protagonizada por Sandy Harbutt.
 Stone (película de 2010), película dirigida por John Curran y protagonizada por Robert De Niro, Edward Norton y Milla Jovovich.

También, puede hacer referencia a los siguientes topónimos de Inglaterra (Reino Unido):

 Stone (Buckinghamshire), localidad situada en el condado de Buckinghamshire.
 Stone (Gloucestershire).
 Stone (Kent), parroquia civil y pueblo del distrito de Dartford, en el condado de Kent.
 Stone (Somerset).
 Stone (Staffordshire), parroquia civil y pueblo del distrito de Stafford, en el condado de Staffordshire.
 Stone (Worcestershire).
 Stone (Yorkshire del Sur).

Además, como apellido, puede referirse a las siguientes personas:

 Benjamin Clemens Masterman Stone, botánico británico-estadounidense.
 Emma Stone, actriz estadounidense.
 Harold J. Stone, actor estadounidense.
 Nicholas Stone, escultor y arquitecto inglés.
 Oliver Stone, director de cine estadounidense.
 Sharon Stone, actriz estadounidense.